Hinners ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hinners (1912–1990), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter 
 Noel Hinners († 2014), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur
 Wilhelm Hinners (* 1949), deutscher Politiker (CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter